Paradrina wullschlegeli är en fjärilsart som beskrevs av Rudolf Püngeler 1903. Paradrina wullschlegeli ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
wullschlegeli